Бюро экономического анализа может означать:

 Фонд «Бюро экономического анализа» (Москва, Россия).

 Бюро экономического анализа (США).